Montandon kan som auktorsförkortning betyda:

 F. Jules Montandon
 F.Jules Montandon

Robotskapade auktorsförkortningar